Jami Miettinen, né le  à Kuopio en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || SaPKo || Suomi-sarja
|| 36 || 11 || 14 || 25 || 28 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 8 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Kotkan Titaanit || Suomi-sarja
|| 14 || 6 || 9 || 15 || 32 || 10 || 4 || 1 || 5 || 8 
|-
| 2006-2007 || SaPKo || Mestis
|| 29 || 1 || 4 || 5 || 40 || 5 || 0 || 2 || 2 || 35
|-
| 2007-2008 || SaPKo || Mestis
|| 40 || 7 || 8 || 15 || 50 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || SaPKo || Mestis
|| 32 || 3 || 8 || 11 || 38 || 6 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2009-2010 || Kotkan Titaanit || Suomi-sarja
|| 6 || 2 || 6 || 8 || 10 || 5 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 2010-2011 || Kotkan Titaanit || 2. Divisioona
|| 10 || 12 || 28 || 40 || 12 || || || || ||   
|-
| 2010-2011 || Kotkan Titaanit || 3. Divisioona
|| 9 || 5 || 13 || 18 || 12 || || || || ||   
|-
| 2011-2012 || KooKoo 65 || Suomi-sarja
|| 12 || 3 || 11 || 14 || 14 || 16 || 3 || 9 || 12 || 24   
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 22 || 6 || 11 || 17 || 42 || 3 || 0 || 1 || 1 || 12  
|-
!colspan="15"|
|-
| 2014-2015 || Kotkan Titaanit || 2. Divisioona
|| 19 || 7 || 16 || 23 || 58 || 3 || 0 || 1 || 1 ||  0

Notes et références 

Naissance en décembre 1983
Naissance à Kuopio
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace